Reichau ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Reichau (Boos), Ortsteil von Boos (Schwaben), Landkreis Unterallgäu, Bayern

in Österreich:
 Reichau (Gemeinde Weinzierl), Katastralgemeinde von Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

in Polen:
 Reichau, früherer deutscher Name von Boguchwały, Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Reichau, früherer deutscher Name von Podlesie (Lubaczów), Ort im Powiat Lubaczowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Reichau, früherer deutscher Name von Zarzyca, Ort im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Reichau, früherer deutscher Name von Dobroszów, Ort im Powiat Brzeski, Woiwodschaft Opole

in Russland:
 Reichau, früherer deutscher Name von Tscherepanowo (Kaliningrad), Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

Reichau ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Ernst von Reichau (1658–1735), deutscher Stiftamtmann in dänischen Diensten

Siehe auch:
 Reichow